E14 steht für:

 nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus gemäß ICD-10-Code
 die Europastraße 14, von Trondheim in Norwegen nach Sundsvall in Schweden
 eine Gewindeform für Leuchtmittel, siehe Lampensockel
 Entgeltgruppe E 14, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder #Entgeltordnung
 HMS E14, ein britisches U-Boot

E14